Birkenstein ist der Name folgender Ortschaften:

in Deutschland
 Birkenstein (Fischbachau), Gemeindeteil von Fischbachau im Landkreis Miesbach, Bayern
 Birkenstein (Hoppegarten), Ortsteil von Hoppegarten im Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg
in Polen
 Birkenstein, bis 1938 Brosowkenberg, Kreis Angerburg, Ostpreußen, seit 1945: Brzozowska Góra, Ortschaft im Powiat Węgorzewski, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Birkenstein, Kreis Bütow, Pommern, seit 1945: Brzozowo (Lipnica), Ortschaft im Powiat Bytowski, Woiwodschaft Pommern
 Birkenstein, Kreis Krotoschin, Wartheland, Ortschaft in der Woiwodschaft Großpolen
in Russland
 Birkenstein, Kreis Tilsit-Ragnit, Ostpreußen, ab 1946: Wiswainen, untergegangene Ortschaft im Rajon Tschernjachowsk, Oblast Kaliningrad

Birkenstein ist der Name folgender Burgruinen und Schlösser:
 Burgruine Birkenstein (Eichsfeld) bei Birkungen in Thüringen
 Schloss Birkenstein bei Birkfeld in der Steiermark